Cleantiella är ett släkte av kräftdjur. Cleantiella ingår i familjen tånglöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tånglöss
Cleantiella